Зуевцы — название населённых пунктов.

Россия 
 Зуевцы — деревня в Нагорском районе Кировской области.

Украина 
 Зуевцы — село в Миргородском районе Полтавской области.